Název Záskalí (tj. „místo za skalou“) má více sídel:
 1. Záskalí (Hodkovice nad Mohelkou) – vesnice, část obce Hodkovice nad Mohelkou v okrese Liberec – 
 2. Záskalí (Malá Horka) – místní část vsi Malá Horka, části města Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou – 
 3. Záskalí (Švařec) – místní část vsi Švařec, části obce Koroužné v okrese Žďár nad Sázavou – 

a míst: 
 5. Záskalí (přírodní rezervace)  přírodní rezervace v okrese Kroměříž – 
 7. pozemek v k. ú. Vysoká u Mělníka – 

podobné názvy
 Podskalí